Miejscowości w USA:
 Lane – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
 Lane – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Williamsburg
 Lane – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jerauld
 Lane – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Atoka
Gminy w USA:
 Lane (ang. Lane Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Warrick
 Lane (ang. Lane Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Greenwood
 Lane (ang. Lane Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lane (ang. Lane County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Lane (ang. Lane County) – w stanie Oregon
W Wielkiej Brytanii:
 Lane – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)